Heckscher är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edvard Heckscher (1831–1910), dansk-svensk affärsman
 Einar Heckscher (1938–2020), författare och översättare
 Eli Heckscher (1879–1952), nationalekonom och ekonomisk historiker
 Ella Heckscher (1882–1964), genealog
 Eva Heckscher (1936–2004). journalist, diplomat och departementsråd
 Grete Heckscher (1901–1987), dansk fäktare
 Gunnar Heckscher (1909–1987), partiledare för högerpartiet, professor i statsvetenskap
 Isidor Heckscher (1848–1923), dansk-svensk nationalekonomisk författare
 Ivar Heckscher (född 1943), lärare, Waldorfpedagog och vänsterpartist
 Johann Gustav Heckscher (1797–1865), tysk statsman
 Sten Heckscher (född 1942), jurist, domare, ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Tora Heckscher (född 1975), TV-producent och kommunikatör

Se även
 Heckscher-Ohlinmodellen
 Heckscher-Ohlin-teoremet

Tyska efternamn
Svenska efternamn